Beremiany – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim
 Beremiany – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim